Сантьяго Де Вит Гусман (; род. 5 сентября 1964, Валенсия, Испания) — испанский прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Габалы с 21 марта 2017. Апостольский нунций в Центральноафриканской Республике с 21 марта 2017 по 30 июля 2022. Апостольский нунций в Чаде с 25 марта 2017 по 30 июля 2022. Апостольский нунций в Антигуа и Барбуде, Белизе, Гайане, Гренаде, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Суринаме и Тринидаде и Тобаго, а также апостольский делегат на Антильских островах с 30 июля 2022. Апостольский нунций в Чаде с 25 марта 2017 по 30 июля 2022. Апостольский нунций на Багамских Островах, Барбадосе, Доминике, Сент-Люсии и Ямайке с 12 ноября 2022.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Католические архиепископы
Апостольские нунции в Антигуа и Барбуде
Апостольские делегаты на Антильских островах
Апостольские нунции на Багамских Островах
Апостольские нунции на Барбадосе
Апостольские нунции в Белизе
Апостольские нунции в Гайане
Апостольские нунции в Гренаде
Апостольские нунции в Доминике
Апостольские нунции в Сент-Винсенте и Гренадинах
Апостольские нунции в Сент-Китсе и Невисе
Апостольские нунции в Сент-Люсии
Апостольские нунции в Суринаме
Апостольские нунции в Тринидаде и Тобаго
Апостольские нунции в ЦАР
Апостольские нунции в Чаде
Апостольские нунции на Ямайке